Алиспахич () — боснийская фамилия.

Известные носители:

 Алиспахич, Кемаль (род. 1965) — боснийский футбольный тренер.
 Алиспахич, Мехмед (род. 1987) — боснийский футболист.

Примечания